Il distretto di Eńbekšiqazaq () è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Esik.

Collegamenti esterni 
 

Eńbekšiqazaq